Ла Алберка има више значења:

 Ла Алберка (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Алберка (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Алберка, Ла Провиденсија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алберка (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алберка, Ранчо Спратунг Силвер (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Алберка (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Алберка (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алберка (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Алберка (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Алберка (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Алберка, Аројо Лимон (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Алберка (Молкаксак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Алберка (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Алберка (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Алберка (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Алберка, Еудосио де ла Круз Мартинез (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Алберка, Ел Оасис (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Алберка (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Алберка (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Алберка (Мијер), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Алберка (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику